

Localidades

 Champs (Aisne)
 Champs (Orne)
 Champs (Puy-de-Dôme)

Música
Champs (banda)

Outros
 Champs - Campeonato Interescolar de atletismo da Jamaica.

Desambiguações de topônimos